Ра́тке () — немецкая фамилия.
Известные носители:
 Ратке, Вольфганг () — немецкий педагог.
 Ратке, Мартин Генрих () — немецкий педагог, профессор, анатом и эмбриолог.